Příjmení Nekola může označovat:

 Augusta Nekolová-Jarešová (1890–1919) – česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička
 Jiřina Nekolová (1931–2011) – česká krasobruslařka
 Karel Nekola (* 1949) – český hokejista
 Martin Nekola (* 1982) – český politolog a publicista

Externí odkazy